Protathlima A’ Kategorias (2015/2016) – 78. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Po rocznej przerwie postanowiono wrócić do 14-zespołowego formatu rozgrywek, natomiast podobnie jak w latach poprzednich składały się one z dwóch części. W pierwszej części wszystkie drużyny rozgrywały ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem kołowym (26 kolejek). Po 26. kolejce dwie najniżej sklasyfikowane drużyny spadały do Protathlima B’ Kategorias, a pozostałe przystępowały do rywalizacji w drugiej części w której 12 drużyn zostało podzielonych na dwie 6-zespołowe grupy, w których rozgrywają mecze w systemie kołowym o następujące pozycje:
 w grupie mistrzowskiej o miejsca 1. – 6. (za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2016/2017)
 w grupie spadkowej o miejsca 7. – 12. (ostatnia drużyna w tej grupie spadła z ligi)

Tytułu, z powodzeniem, broniła drużyna . Została ona mistrzem po raz 25. w historii, a czwarty z rzędu.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadła drużyna:  (12.).

Pierwsza runda

Tabela

Rezultaty

Druga runda

Grupa Mistrzowska

Tabela

Wyniki

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Źródło:

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 na Cyprze
2016 na Cyprze